Pieces of Nothing е първи EP музикален албум и второ издание на алтърнатив метъл групата Drowning Pool. Всички песни, с изключение на Less Than Zero са презаписани за дебютния албум Sinner (2001). Less Than Zero е включена в Unlucky 13th Anniversary луксозното издание на Sinner. EP-то излиза в малък тираж.

Състав 
 Дейв Уилямс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2000 година
EP-та